Список королей Сардинии — хронологический (по времени ношения титула) перечень имён 25 монархов (24 мужчины и 1 женщина) королевства Сардинии и Корсики с 1297 по 1720 год и королевства Сардинии с 1720 по 1861 год.

После падения Западной Римской империи остров стал частью Королевства вандалов. Император Юстиниан I Великий завоевал Сардинию в VI веке, сделав её одной из семи провинций префектуры Африка. В VII веке, вследствие неоднократных попыток мусульман захватить остров, на Сардинии были учреждены юдикаты, находившиеся под управлением юдексов (), де-юре вассалов императоров Византии, де-факто независимых правителей. Образовались крупные феодальные владения — юдикаты Арбореа, Галлура, Кальяри, Логудоро или Торрес, которые поделили Сардинию на четыре части. Случалось, что местные правители присваивали себе титул королей Сардинии, как, например, юдексы Торреса Костантино I и Гонарио II, или получали этот титул от императоров Священной Римской империи, например Баризоне II де Лакон Серра, юдекс Арбореи и Энцо фон Гогенштауфен, юдекс Логудоро.

Королевство Сардинии и Корсики () было основано по благословению папы римского Бонифация VIII в Риме, в соборе Святого Петра 4 апреля 1297 года; новое государство было передано им во владение королям Арагона, которые уже считали его своей вотчиной согласно секретному пункту договора в Ананьи от 1295 года между королями Арагона, Неаполя, Франции и Майорки. Хайме II, король Арагона стал первым королём Сардинии и Корсики под именем Джакомо I.

Только в начале XIV века короли Арагона решились на завоевание «дарованных» им островов. Они покорили Сардинию, но Корсика отошла к Генуэзской республике. Несмотря на то что уже в XV веке все монархи Европы, кроме папы, включая самих правителей острова, признавали лишь титул королей Сардинии, титул королей Сардинии и Корсики формально существовал вплоть до 1720 года. Он не был единственным монаршим званием у своих обладателей: входил в титулатуру королей Арагона (1297—1479), после королей Испании (1479—1713). По условиям Утрехтского мирного договора от 1713 года, завершившего Войну за испанское наследство, королевство Сардинии и Корсики отошло к династии Австрийских Габсбургов.

Королевство Сардиния () появилось в 1720 году, после того как главы Савойского дома и династии Австрийских Габсбургов обменялись между собой королевствами Сицилии и Сардинии соответственно. С 17 марта 1861 года в связи с включением королевства Сардиния в состав объединённого королевства Италия, титул королей Сардинии стал одним из титулов королей Италии.

Обладатели титула королей Сардинии и Корсики и королей Сардинии носили его до самой смерти, за исключением двух монархов, утративших его ещё при жизни: Джованна I из Барселонского дома была отстранена от власти, Карло Альберто из Савойского дома отрёкся от престола.

Короли Сардинии

Комментарии

Примечания

Ссылки

Литература 
  (Генеалогия королей Сардинии и Корсики)

См. также 
 Королевство Сардиния
 Список королев Сардинии

Сардиния
Сардиния